Kroningsmars (Bridge)
 Coronation March (Elgar)